Colombiers (Charente-Maritime)
 Colombiers (Cher)
 Colombiers (Hérault)
 Colombiers (Orne)
 Colombiers (Vienne)
ook:
Colombiers-du-Plessis, Mayenne 
Colombiers-sur-Seulles, Calvados 

gemeenten met de naam Colombier